Девілс-Ґейт (перевал), Девілс-Ґейт (англ. Devil's Gate Pass, укр. Ворота Диявола) — гірський перевал в окрузі Моно, штат Каліфорнія.
 Девілс Ґейт — місто в окрузі Сторі (округ, Невада)